Flughafen Austin steht für folgende Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Austin Airport in Austin, Nevada 
 Austin Municipal Airport in Austin, Minnesota 
 Austin-Bergstrom International Airport in Austin, Texas
 Austin Straubel International Airport in Green Bay, Wisconsin